San Valentino ima više značenja:
 San Valentino, Bolzano
 San Valentino, Grosseto
 San Valentino, Padova
 San Valentino, Perugia
 San Valentino, Rieti
 San Valentino, Udine
 San Valentino, Verona
 San Valentino, Vicenza